ŠKŽ se lahko nanaša na:
 Študentski klub Žalec
 v hrvaščini na Šibensko-kninsko županijo na Hrvaškem.

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od QAA do TŽŽ,
 tričrkovna kratica.